Dworzec Warszawski – dworzec kolejowy w Gatczynie
 Dworzec Warszawski – dworzec kolejowy w Petersburgu